Remigi Blättler „Chärne-Migi“ (* 19. Dezember 1899 in Hergiswil, Kanton Nidwalden; † 27. Oktober 1975 ebenda) war ein Schweizer Politiker.

Blättler war zunächst Landwirt, dann ab etwa 1930 Versicherungsagent.

Nach ersten Ämtern in der Gemeinde war der liberale Politiker ab 1935 Kantonsrichter und ab 1943 Landrat. 1945 wurde er in den Regierungsrat gewählt, dem er bis 1966 angehörte.

Blättler war auch Volksmusiker und Jodelkomponist, ist aber nicht zu verwechseln mit dem Volksmusiker gleichen Namens (1911–2003), bekannt als „Sonnmatt-Migi“.

Blättlers Vater war der Politiker Anton Remigi Blättler.

Weblinks 
 

Regierungsrat (Nidwalden)
Landrat (Nidwalden, Person)
FDP-Mitglied (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1899
Gestorben 1975
Mann